Grimaldifamiljen har regerat i furstendömet Monaco sedan 8 januari 1297.''

Den tidiga delen av listan är inte komplett. 

Åren 1301-1331 var Monaco ockuperat av Republiken Genua.

Lista över Monacos härskare

Se även
 Grimaldi

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.palais.mc/en/index.html

Regenter
Listor över statschefer